Макграт може да се отнася за:
 Кейти Макграт (р. 1983), ирландска актриса
 Пат Макграт (р. 1966), английска гримьорка